Патрон кольцевого воспламенения — вид боеприпасов, в которых боёк при стрельбе бьёт не в центр, а в периферическую часть донца (фланец) гильзы. Капсюля как самостоятельной единицы не существует, ударный состав запрессован прямо в дно гильзы. Пуля патрона полностью свинцовая, иногда бывают и другие виды пуль. Маломощный патрон кольцевого воспламенения может быть использован для охоты на мелкого зверя типа сурка, белки и так далее, а также для спортивной стрельбы.

История 
Патрон кольцевого воспламенения или «бокового огня», появился к середине XIX века. Малошумный патрон создал в 1842 году во Франции оружейный мастер . Капсюльный состав был запрессован непосредственно в закраину донца гильзы, в отличие от патронов с капсюлем центрального боя. Маломощный патрон не имел самостоятельного порохового заряда, и выстрел происходил только за счёт газов воспламенительного состава. Первые патроны были трёх калибров: 4,  и .

В России подобные системы были известны как . Оружейник Берингер по прошествии 14 лет усовершенствовал патрон Флобера: сделал более прочную и длинную гильзу, добавил пороховой заряд. Пуля, как правило, была по-прежнему свинцовая безоболочечная. Патрон Берингера практически в неизменённом виде дожил до XX века. Правда, дымный порох был заменён на бездымный. Чаще всего применяются патроны кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Используется металлическая гильза с выступающим фланцем, в котором помещён неоржавляющий капсюльный состав.

В настоящее время наиболее популярны патроны кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм (.22 дюйма), а также калибры 4,5 (.17 HM2) и 9 мм (). Также существует малокалиберное сувенирное оружие, например, калибра .

См. также 
 Популярные ныне патроны кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм: .22 WMR, .22 Long Rifle, .22 Long, .22 Short.
 .44 Henry
 .44 african rimfire
 Патрон центрального воспламенения
 Шпилечный патрон
 Монтажный патрон

Примечания